Вајтфилд има више значења:
 Округ Вајтфилд (Џорџија)
 Вајтфилд (округ Манати, Флорида)
 Вајтфилд (округ Санта Роса, Флорида)
 Вајтфилд (Њу Хемпшир)
 Вајтфилд (Пенсилванија)
 Вајтфилд (Оклахома)